Pólo může být:

 Pólo – kolektivní jezdecký sport, někdy zvaný také koňské pólo, hrají jej jezdci na koních
 Sloní pólo – varianta póla, kdy jezdci nejezdí na koních, ale na slonech
 Vodní pólo – kolektivní plavecký sport

Související články 
 Polo
 Kanoepolo
 Polotriko